Meister Michael steht für folgende Personen:
 Meister Michael (Dombaumeister) (um 1320 – nach 1387), deutscher Handwerker und Dombaumeister 
 Meister Michael (um 1340 – nach 1399), österreichischer Baumeister, siehe Michael Knab
 Meister Michael (Buchmaler), österreichischer Buchmaler 

Siehe auch:
 Michael Meister
 Michaelsmeister, mittelalterlicher Maler